Eiland bedeutet:
 Eiland, eine veraltete Bezeichnung einer Insel
 die frühere Bezeichnung der Gerichtsinsel
 der deutsche Name des Ortes Ostrov u Tisé in der Böhmischen Schweiz
 Eiland (Roman), ein Roman des britischen Schriftstellers Aldous Huxley

Eiland ist der Familienname folgender Personen:
 Erich W. Eiland (1889–1956), deutscher Grafiker und Landschaftsmaler
 Giora Eiland (* 1952), israelischer Militär
 Murray Lee Eiland Jr. (* 1936), US-amerikanischer Autor, Gelehrter und Teppichkundler

Siehe auch:

 Island (Begriffsklärung)